Княжпільська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Княжпільська сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район
 Княжпільська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район